Covelo peut désigner :
en Espagne :
Covelo, commune espagnole  située dans la province de Pontevedra et la communauté autonome de Galice ;

aux États-Unis :
Covelo, census-designated place située dans le comté de Mendocino et l'État de Californie ;
au Portugal :
Covelo, paroisse civile de la municipalité de Gondomar, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Covelo, paroisse civile de la municipalité de Tábua, située dans le district de Coimbra et la région Centre ;
Covelo do Gerês, paroisse civile de la municipalité de Montalegre, située dans le district de Vila Real et la région Nord.

Patronyme 
 José Antonio García Alonso, surnommé Covelo, footballeur espagnol.

Homonymie de toponyme